San Gregorio puede referirse a:

Religión

Santos 
Papas
 Gregorio Magno (*540–†604), papa;
 Gregorio II (†731), papa;
 Gregorio III (†741), papa;
 Gregorio VII (*1020–†1085), papa;
Otros
 Gregorio Taumaturgo, (c. 213 – c. 270), obispo;
 Gregorio de Nacianzo, el Viejo (*276–†374), obispo;
 Gregorio de Narek (*950–†1010), filósofo;
 Gregorio Nacianceno el Joven (*329–†389), obispo;
 Gregorio de Nisa (*334–†394), obispo;
 Gregorio I el Iluminador (†328), obispo;
 Gregorio de Tours (†594), obispo de Tours;
 Gregorio Ostiense (†1044), abad del monasterio de San Cosme y Damián;
 Gregorio Barbarigo (1625-†1697), cardenal;

Edificios 
 Iglesia de San Gregorio 
 Ermita de San Gregorio 
 Colegio de San Gregorio

Educación 
 En Ecuador
 Universidad San Gregorio de Portoviejo, universidad autónoma ubicada en la ciudad de Portoviejo;

Localidades 
 En Ecuador
 Villa Nueva de San Gregorio de Portoviejo, provincia de Manabí;

 En Argentina
 San Gregorio (Santa Fe), provincia de Santa Fe;

 En Chile
 San Gregorio, comuna en la provincia de Magallanes;
 San Gregorio, nombre de la comuna de Ñiquén hasta 1931;
 San Gregorio de Ñiquén, poblado de la provincia de Ñuble;
 Población San Gregorio, barrio de la comuna de La Granja;

 En España
 Arenales de San Gregorio, provincia de Ciudad Real;
 San Gregorio (Gerona), provincia de Gerona;
 San Gregorio (Soria), provincia de Soria;
 San Gregorio (Zaragoza), antiguo municipio ahora anexionado a Zaragoza;

 En Estados Unidos
 San Gregorio (California), área no incorporada en el condado de San Mateo, California;

 En Italia
 San Gregorio da Sassola, provincia de Roma;
 San Gregorio di Catania, provincia de Catania;
 San Gregorio d'Ippona, provincia de Vibo Valentia;
 San Gregorio Magno, provincia de Salerno;
 San Gregorio Matese, provincia de Caserta;
 San Gregorio nelle Alpi, provincia de Belluno;

 En Perú
 Distrito de San Gregorio, provincia de San Miguel;

 En Uruguay
 San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó;